Place de la République è il nome di diverse piazze in Francia.

 Place de la République a Bordeaux
 Place de la République a Caen
 Place de la République a Lilla
 Place de la République a Limoges
 Place de la République a Lione
 Place de la République a Le Mans
 Place de la République a Metz
 Place de la République a Nantes
 Place de la République a Orléans
 Place de la République a Parigi
 Place de la République a Rennes
 Place de la République a Strasburgo

Pagine correlate 
 Piazza della Repubblica